Latvijas čempionāts (Lettiska mästerskapet) kan avse:
Latvijas čempionāts (badminton) - mästerskap i badminton för damer och herrar
Latvijas čempionāts (landsvägscykling) - mästerskap i landskapscykling för damer och herrar
Latvijas čempionāts (tempolopp i landsvägscykling) - mästerskap i tempolopp i landskapscykling för damer och herrar
Latvijas čempionāts (orientering) - mästerskap i orientering för damer och herrar
Latvijas čempionāts (schack) - mästerskap i schack
Latvijas čempionāts (volleyboll, damer) - mästerskap i volleyboll för damer
Latvijas čempionāts (volleyboll, herrar) - mästerskap i volleyboll för herrar
Latvijas čempionāta hokejā virslīga - mästerskap i ishockey för herrar
Latvijas futbola Virslīga - mästerskap i fotboll för herrar